The Dark Knight Rises () — компьютерная игра по мотивам одноимённого фильма о супергерое Бэтмене, разработанная и изданная компанией Gameloft для портативных устройств под управлением Android и iOS, а также на мобильных телефонах с поддержкой Java. Версия для Android и iOS представляет собой трехмерную игру жанра Action в открытом мире, версия для мобильных телефонов — двухмерный платформер с видом сбоку.

Продолжение игры Batman Begins (2005, рус. Бэтмен: Начало) по мотивам первого фильма.

Сюжет 
Восемь лет спустя после гибели Харви Дента Готэм вновь окружен мраком.

Критика и популярность 

Джастин Дэвис (), обозреватель IGN, назвал открытый мир игры «невероятным» с технической точки зрения, но раскритиковал скучные бои, неудобное управление и агрессивное навязывание игроку покупок во внутриигровом магазине. Джош Уиттенкеллер (), обозреватель Gamezebo, отметил большое сходство игры с одной из предыдущих игр Gameloft, The Amazing Spider-Man (для iOS и Android); он назвал сильными сторонами игры впечатляющую по меркам портативных платформ графику и открытый мир, а слабыми — «двухкнопочные» бои и скучные промежуточные миссии.

Примечания 

Компьютерные игры по трилогии о Тёмном рыцаре
Игры для Android
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры 2012 года
Компьютерные игры жанра Action
Игры для iOS
Игры для Java
Компьютерные игры, разработанные Gameloft